Die WPA-Poolbillard-Team-Weltmeisterschaft 2010 (englisch: World Team Championship 2010; kurz WTC 2010) war ein vom Weltverband World Pool-Billiard Association sanktioniertes Turnier, das vom 30. Januar 2010 bis zum 6. Februar 2010 in Hannover im Rahmen der ABF-Messe stattfand.

Insgesamt wurde ein Preisgeld von 398.000 US-$ ausgeschüttet, wobei das Siegerteam eine Summe von 100.000 US-$ erhielt.

Gewonnen hat das Team Vereinigtes Königreich 1 durch ein 4:1-Finalsieg über die Philippinen. Die Halbfinalisten kamen – relativ überraschend – aus Russland und Griechenland. Die beiden deutschen Teams schieden im Viertel- bzw. im Achtelfinale aus; die Schweiz ebenfalls im Viertelfinale und Österreich bereits in der Vorrunde.

Regeln 

Im Gegensatz zu den schon länger existierenden Einzel-Weltmeisterschaften in den verschiedenen Poolbillard-Unterdisziplinen, wird bei dieser Weltmeisterschaft erstmals jede Nation durch eine vier- bis sechsköpfige Nationalmannschaft vertreten. Pro Nation ist nur ein Nationalteam startberechtigt, mit Ausnahme von Gastgeber Deutschland sowie Großbritannien und Israel. Die beiden letzteren wurden nachnominiert, nachdem die Teams aus Nigeria und Brunei absagten.

Gespielt werden die drei Poolbillarddisziplinen 8-Ball, 9-Ball und 10-Ball. Jedes Match besteht dabei aus sechs Sätzen; jeweils zwei in den jeweiligen Disziplinen. Die 8-Ball-Sätze werden im Doppel bis 6 Racks gespielt. Die 9-Ball und 10-Ball-Sätze werden im Einzel auf ein Ausspielziel von 8 bzw. 7 Racks ausgetragen. Sollte es zu einem 3:3 kommen, wird der Sieger durch Ausstoßen ermittelt.

Im Turnier wird zunächst im Doppel-K.-o.-System gespielt. Das bedeutet: Nach dem ersten Spiel werden die Teams in Siegerrunde und Verliererrunde aufgeteilt. Wer in der Siegerrunde ist, muss sich nur noch in einem Spiel gegen ein anderes Team, das in der ersten Runde gewonnen hatte, durchsetzen, um in die Finalrunde zu gelangen. In der Verliererrunde muss man sich hingegen zuerst gegen ein anderes Team, das im ersten Spiel verloren hatte, behaupten und anschließend gegen einen Verlierer aus der Siegerrunde gewinnen.

Auch wenn dieses System relativ kompliziert ist, garantiert es jedem Team, ein Spiel in der Vorrunde verlieren zu können, ohne sofort aus dem Turnier ausscheiden zu müssen. Das zweite verlorene Spiel innerhalb der Vorrunde führt jedoch in jedem Fall zum Ausscheiden aus dem Turnier.

In der Finalrunde der letzten 16 wird dann im K.-o.-System gespielt, also jede Niederlage führt zum sofortigen Ausscheiden aus dem Turnier.

Teilnehmer

Turnierverlauf

Vorrunde

1. Runde 

Die siegreichen Mannschaften und die Freilose kommen in die 1. Siegerrunde, die Verlierer in die 1. Verliererrunde

1. Siegerrunde 

Die siegreichen Mannschaften kommen in die 2. Siegerrunde, die Verlierer in die 1. Verliererrunde.

1. Verliererrunde 

Die siegreichen Mannschaften und die Freilose kommen in die 2. Verliererrunde, die Verlierer scheiden aus dem Turnier aus.

Freilose
 2

 1

2. Siegerrunde 

Die siegreichen Mannschaften kommen direkt in die Finalrunde, die Verlierer in die 3. Verliererrunde.

2. Verliererrunde 

Die siegreichen Mannschaften kommen in die 3. Verliererrunde, die Verlierer scheiden aus dem Turnier aus.

3. Verliererrunde 

Die siegreichen Mannschaften kommen in die Finalrunde, die Verlierer scheiden aus dem Turnier aus.

Finalrunde

Achtelfinale 

Ab dem Achtelfinale wird im K.-o.-System gespielt.

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Preisgelder 

Alle Preisgelder gelten pro Team und nicht pro Athlet.

Einzelnachweise

Weblinks 
Offizielle Website der Weltmeisterschaft

Poolbillard-Weltmeisterschaft
Poolbillardveranstaltung 2010
Billardturnier in Hannover
Portal:Billard-AdM